Ženská čtyřhra Miami Open 2019 probíhala ve druhé polovině března 2019. Do deblové soutěže miamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl pár Ashleigh Bartyová a Coco Vandewegheová, jehož členky nestartovaly společně. Vandewegheová do turnaje nezasáhla pro zranění. Spoluhráčkou Bartyové se stala Viktoria Azarenková, s níž skončila v semifinále na raketách Mertensové se Sabalenkovou.

Vítězem se stal belgicko-běloruský nenasazený pár Elise Mertensová a Aryna Sabalenková, který ve finále zdolal australsko-čínské turnajové šestky Samanthu Stosurovou s Čang Šuaj po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1 000 bodů a získaly druhou společnou trofej, když navázaly na dva týdny starý triumf z BNP Paribas Open 2019. Staly se tak historicky pátou dvojicí, která zvítězila na obou březnových amerických turnajích v jedné sezóně, označovaných za „Sunshine Double“. Jako pár odehrály teprve třetí turnaj. 22letá Mertensová vybojovala osmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro 23letou Sabalenkovou to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (1. kolo)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (1. kolo)
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (2. kolo)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (1. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (finále)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (semifinále)

Pavouk

Finálové fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Miami Open 2019